Le tournoi de Gstaad est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2015, classée en catégorie ATP 250 Series, se dispute du  au .

Faits marquants 
 Le tournoi, créé en 1915, fête son centième anniversaire en 2015.
 On note le forfait du Suisse Stanislas Wawrinka, initialement bénéficiaire du statut de tête de série 1, en raison d'une blessure à l'épaule.
 Les huit têtes de série se qualifient pour les quarts de finale. Cela n'était plus arrivé dans un tournoi ATP depuis le tournoi de Montréal en 2009.
 Dominic Thiem s'impose en finale face au Belge et tête de série 1 David Goffin. L'Autrichien remporte cette édition 2015 une semaine après son sacre à Umag. Il s'agit du  en simple de sa carrière.
 En double, Alexander Bury et Denis Istomin s'imposent en finale. C'est le premier titre ATP du Biélorusse.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Gstaad
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2015
Gstaad
Sport en Suisse en 2015
Tennis en juillet  2015
Tennis en août 2015